Nederlands schrijver (1887-1929): Piet Visser (schrijver)
 Nederlands tekstschrijver en componist (1916-1998); beter bekend als Pi Veriss
 Nederlands politicus (*1942): Piet Visser (burgemeester)
 Nederlands hoogleraar aan de VU en kerkhistoricus (*1949): Piet Visser (kerkhistoricus)

 Zie ook Piet de Visser, politicus
 Zie ook Piet de Visser, voetbaltrainer